Het eindejaarstoernooi Tournament of Champions (officieel Commonwealth Bank Tournament of Champions) van 2010 werd gespeeld van 4 tot en met 7 november 2010. Het tennistoernooi vond plaats op het Indonesische eiland Bali. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Anders dan in het initiële toernooi van 2009, waren nu niet tien maar zes hoogst gerangschikte speelsters die in het afgelopen seizoen minstens één toernooi in de categorie International hadden gewonnen en niet deelnamen aan de WTA Tour Championships, automatisch gekwalificeerd voor het toernooi. Daarnaast werden door de organisatie twee wildcards uitgereikt – dit jaar gingen deze naar Daniela Hantuchová en Kimiko Date-Krumm.

Ook had de organisatie het speelschema met groepen verlaten, ten gunste van een conventioneel "enkelvoudige eliminatie"-schema bestaande uit een eerste ronde, halve finale en finale, aangevuld met een duel om de derde en de vierde plaats.

De titelverdedigster, de Française Aravane Rezaï, kon zich ook dit jaar kwalificeren, maar ze moest het toernooi al na haar eerste wedstrijd verlaten. Ze verloor in twee korte sets van de Russin Alisa Klejbanova. Klejbanova zou uiteindelijk doorstoten naar de finale, nadat ze in de halve finale de Slowaakse Daniela Hantuchová wist te verslaan. De finale werd een duel tegen de Servische Ana Ivanović. Ivanović had achtereenvolgens de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova en de Japanse Kimiko Date-Krumm verslagen. Ivanović kon uiteindelijk de titel pakken, nadat ze Klejbanova met 6-2 en 7-6 versloeg. Het was de tweede titel van het seizoen voor Ivanović. Eerder dit jaar won ze ook het WTA-toernooi van Linz.

Prijzengeld en WTA-punten 
* $50.000 in geval van verstek

Plaatsingslijst

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Tournament of Champions
WTA-toernooi in 2010
Tennis in Indonesië
Sport in Bali
Sportevenement in Indonesië